Rotman (plaats), een plaats in Slovenië

Personen 
Gerrit Rotman, Nederlands striptekenaar
Erik Rotman, Nederlands profvoetballer